João da Hornay ist der Name folgender Personen:

* João da Hornay († 1757), Herrscher der Topasse und Generalkapitän von Solor und Timor
 João da Hornay Madeira († nach 1879), Herrscher der Topasse 

Siehe auch:
 Jan da Hornay (auch João de Hornay), niederländischer Dynastiegründer der Topasse